Oehl ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Oehl (1907–1988), deutscher Maler
 Eusebio Oehl (1827–1903), italienischer Physiologe und Histologe
 Fabian Oehl (* 1989), deutscher Schauspieler
 Lennard Oehl (* 1993), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Matti Oehl (* 1990), deutscher Jazzmusiker
 Maximilian Oehl, deutscher Jurist und Sozialunternehmer

Oehl ist außerdem der Name einer Musikgruppe um die Musiker Ari Oehl und Hjörtur Hjörleifsson.

OEHL steht für:

 Flughafen Ha'il in Saudi-Arabien (IATA-Code)